nnv – codice ISO 639-3 della lingua nugunu (Australia)